Sredozemske igre 1963, uradno imenovane IV. Sredozemske igre, so se odvijale med 21. in 29. septembrom 1963 v Neaplju, Italija. Na igrah je sodelovalo trinajst držav v osemnajstih športih.

Medalje

Zunanje povezave
Mednarodni komite 
Rezultati

Sredozemske igre 1963
1963 v športu
Športne prireditve v Italiji